Болетус (Boletus) — рід базидіомікотових грибів родини болетові (Boletaceae). Багато видів їстівні і використовуються в їжу. Представники роду поширені на усіх материках за винятком Антарктиди. Найвідомішим і найпоширенішим видом є білий гриб, який цінується за чудові харчові якості.

Опис 
Плодове тіло цих грибів велике, м'ясисте. Ніжка товста, особливо у молодих грибів, з характерним рельєфним малюнком, рідше ворсиста або гладка.

Види 
 Boletus abruptibulbus
 Boletus aereus — Білий гриб мідний
 Boletus aestivalis
 Boletus affinus
 Boletus albidus (див B. radicans)
 Boletus albisulphureus
 Boletus alutaceus
 Boletus amygdalinus
 Boletus amyloideus
 Boletus aokii
 Boletus armeniacus
 Boletus atkinsonianus
 Boletus atkinsonii
 Boletus atlanticus
 Boletus aurantiosplendens
 Boletus aureissimus
 Boletus aureomycelinus
 Boletus aureus
 Boletus auriflammeus
 Boletus auripes
 Boletus badius — Польський гриб
 Boletus bannaensis
 Boletus barragensis
 Boletus barrowsii
 Boletus betula
 Boletus betulicola — Білий гриб березовий
 Boletus bicolor
 Boletus bicoloroides
 Boletus billieae
 Boletus borneensis
 Boletus brasiliensis
 Boletus bresidolanus
 Boletus brevitubus
 Boletus brunneirubens
 Boletus brunneissimus
 Boletus brunneopanoides
 Boletus brunneotomentosus
 Boletus caespitosus
 Boletus calocystides
 Boletus calopus — Боровик неїстівний
 Boletus campestris
 Boletus carminipes
 Boletus carminiporus
 Boletus castaneo-brunneus
 Boletus castanopsidis
 Boletus caucasicus
 Boletus cepaeodoratus
 Boletus chippewaensis
 Boletus chrysenteron — Моховик тріщинуватий
 Boletus cisalpinus (див Xerocomellus cisalpinus)
 Boletus citrinoporus
 Boletus citrinovirens
 Boletus coccyginus
 Boletus coniferarum
 Boletus cookei
 Boletus curtisii
 Boletus cutifractus
 Boletus debeauxii
 Boletus declivitatum
 Boletus dimocarpicola
 Boletus discolor
 Boletus dryophilus
 Boletus dupainii
 Boletus eastwoodiae
 Boletus edulis — Білий гриб
 Boletus erythropus  — Синяк
 Boletus fagicola
 Boletus fairchildianus
 Boletus ferrugineus
 Boletus ferruginosporus
 Boletus fibrillosus
 Boletus firmus
 Boletus flammans
 Boletus flaviporus
 Boletus flavoniger
 Boletus flavoruber
 Boletus flavus
 Boletus floridanus
 Boletus formosus
 Boletus fragrans
 Boletus fraternus
 Boletus frostii
 Boletus fuligineus
 Boletus fulvus
 Boletus fuscopunctatus
 Boletus gentiliis
 Boletus gertrudiae
 Boletus glabellus
 Boletus granulopunctatus
 Boletus griseus
 Boletus gyrodontoides
 Boletus haematinus
 Boletus harrisonii
 Boletus hemichrysus
 Boletus holoxanthus
 Boletus hortonii
 Boletus huronensis
 Boletus hypocarycinus
 Boletus hypoxanthus
 Boletus illudens
 Boletus impolitus — Боровик жовтий
 Boletus inedulis
 Boletus innixus
 Boletus instabilis
 Boletus junquilleus
 Boletus kermesinus
 Boletus kluzakii
 Boletus laetissimus
 Boletus legaliae
 Boletus leptospermi
 Boletus leuphaeus
 Boletus lewisii
 Boletus lignatilis
 Boletus lignicola
 Boletus longicurvipes
 Boletus luridellus
 Boletus luridiformis
 Boletus luridus — Дубовик
 Boletus luteocupreus
 Boletus lychnipes
 Boletus magnificus
 Boletus mahogonicolor
 Boletus manicus
 Boletus marekii
 Boletus megalosporus
 Boletus melleoluteus
 Boletus michoacanus
 Boletus miniato-olivaceus
 Boletus miniato-pallescens
 Boletus mirabilis
 Boletus modestus
 Boletus moravicus
 Boletus morrisii
 Boletus mottiae
 Boletus neoregius
 Boletus neotropicus
 Boletus nigricans
 Boletus nobilis
 Boletus nobilissimus
 Boletus novae-zelandiae
 Boletus obscuratus
 Boletus obscureumbrinus
 Boletus occidentalis
 Boletus ochraceoluteus
 Boletus odaiensis
 Boletus oliveisporus
 Boletus orientialbus
 Boletus ornatipes
 Boletus pallidoroseus
 Boletus pallidus
 Boletus paluster
 Boletus panniformis
 Boletus paradisiacus
 Boletus patrioticus
 Boletus peckii
 Boletus peltatus
 Boletus perroseus
 Boletus persoonii
 Boletus phaeocephalus
 Boletus phytolaccae
 Boletus pinophilus — Білий гриб сосновий
 Boletus porosporus (syn. Xerocomus porosporus)
 Boletus projectelloides
 Boletus projectellus
 Boletus pruinatus — Моховик оксамитовий
 Boletus pseudoboletinus
 Boletus pseudocalopus
 Boletus pseudofrostii
 Boletus pseudo-olivaceus
 Boletus pseudoregius
 Boletus pseudosensibilis
 Boletus pseudosulphureus
 Boletus puellaris
 Boletus pulcherrimus
 Boletus pulchriceps
 Boletus pulverulentus — Моховик припудрений
 Boletus punctilifer
 Boletus purpureorubellus
 Boletus purpureus
 Boletus pyrrhosceles
 Boletus queletii
 Boletus quercinus
 Boletus quercophilus
 Boletus radicans
 Boletus rainsii
 Boletus rawlingsii
 Boletus regineus
 Boletus reticulatus — Білий гриб сітчастий
 Boletus reticuloceps
 Boletus rex-veris
 Boletus rhodopurpureus
 Boletus rhodosanguineus
 Boletus rhodoxanthus
 Boletus ripariellus
 Boletus roseipes
 Boletus roseoareolatus
 Boletus roseolateritius
 Boletus roseolus
 Boletus roseopurpureus
 Boletus roxanae
 Boletus rubellus — Моховик різнобарвний
 Boletus ruborculus
 Boletus rubricitrinus
 Boletus rubripes
 Boletus rubroflammeus
 Boletus rubropunctus
 Boletus rubrosanguineus
 Boletus rufo-aureus
 Boletus rufo-brunnescens
 Boletus rufocinnamomeus
 Boletus rufomaculatus
 Boletus rugosellus
 Boletus rugosiceps
 Boletus rugulosiceps
 Boletus satanas — Чортів гриб
 Boletus satanoides (див. B. legaliae)
 Boletus sensibilis
 Boletus sichianus
 Boletus siculus
 Boletus sinensis
 Boletus sinopulverulentus — * Boletus smithii
 Boletus spadiceus
 Boletus speciosus
 Boletus sphaerocephalus
 Boletus splendidus (див B. legaliae)
 Boletus squamulistipes
 Boletus subcaerulescens
 Boletus subclavatosporus
 Boletus subdepauperatus
 Boletus subfraternus
 Boletus subglabripes
 Boletus subgraveolens
 Boletus subluridellus
 Boletus subluridus
 Boletus subsanguineus
 Boletus subsplendidus
 Boletus subtomentosus — Моховик зелений
 Boletus subvelutipes
 Boletus taianus
 Boletus tasmanicus
 Boletus tomentipes
 Boletus tomentulosus
 Boletus torosus
 Boletus tristiculus
 Boletus truncatus
 Boletus tubulus
 Boletus umbriniporus
 Boletus variipes
 Boletus velutipes
 Boletus venenatus
 Boletus vermiculosoides
 Boletus vermiculosus
 Boletus vinaceobasis
 Boletus violaceofuscus
 Boletus viridiflavus
 Boletus viscidipellis
 Boletus viscidocorrugis
 Boletus weberi
 Boletus xanthocyaneus
 Boletus yunnanensis
 Boletus zelleri

Примітки 

Болетові
Роди грибів